Schilter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schilter (* 1922), Schweizer Bobfahrer
 Gottfried Schilter (1643–1679), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans Schilter (1918–1988), Schweizer Maler und Grafiker
 Johann Schilter (1632–1705), deutscher Rechtsgelehrter und deutscher Altertumsforscher
 Johannes Schilter (1595–1663), Assessor des kurfürstlich sächsischen Oberhofgerichts, Dr. jur.
 Joseph Schilter (1871–1956), Schweizer Kirchenmaler und Entwerfer von Glasfenstern
 Zacharias Schilter (1541–1604), kursächsischer evangelisch-lutherischer Theologe

Schilter bezeichnet

 Schilter (Unternehmen), Schweizer Traktorenhersteller

Schilter steht für

 Schildmacher (Beruf), historische Tätigkeit, aus der sich Vorläuferberufe der modernen Maler und Lackierer entwickelten